«I Know What You Want» — песня рэпера Басты Раймса, изданная в качестве сингла из восьмого студийного альбома исполнителя It Ain't Safe No More. Песня записана совместно с R&B-певицей Мэрайей Кэри и группой The Flipmode Squad (Spliff Star, Baby Sham, Rah Digga и Rampage).

Трек «I Know What You Want» выпущена как второй сингл к альбому It Ain't Safe No More в 2003 году, и сразу же стала хитом по всему миру, заняв третью строчку в хит-парадах США, Австралии и Великобритании, и продержавшись в чартах двадцать одну неделю. Предыдущий сингл Басты Раймса «Make It Clap» достиг лишь сороковой строки хит-парада Billboard Hot 100.

В Великобритании было продано 175 тыс. экземпляров сингла.

Так же на песню был снят видеоклип, в котором приняли участие все вышеуказанные исполнители. Клип снят Крисом Робинсоном.

Дорожки 
Австралийский макси-сингл
 «I Know What You Want»
 «Break Ya Neck»
 «I Know What You Want» (instrumental)
 «I Know What You Want» (video)

Британский макси-сингл
 «I Know What You Want»
 «Call the Ambulance» (remix) (при участии: M.O.P.)
 «Call the Ambulance» (при участии: Rampage)
 «I Know What You Want» (video)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Мэрайи Кэри
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни Басты Раймса